Лисарса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 12,33 км². Население — 661 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1802 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Lizarza
 Artículo de Gara sobre el reportaje de la revista Time 

Муниципалитеты Гипускоа